Альба́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Тулузи, 26 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 537 осіб у працездатному віці (15-64 років) 397 були активні, 140 — неактивні (показник активності 73,9%, у 1999 році було 73,5%). З 397 активних працювала 371 особа (204 чоловіки та 167 жінок), безробітних було 26 (8 чоловіків та 18 жінок). Серед 140 неактивних 36 осіб було учнями чи студентами, 56 — пенсіонерами, 48 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 430 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 937,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Альбан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Альбан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн